Cozla se poate referi la:

 Muntele Cozla, Piatra Neamț
 Parcul Cozla din Piatra Neamț
 Localități din România:
Cozla, Caraș-Severin
Cozla, Sălaj